«САМОСТІЙНИК»  — український суспільно-політичний,  часопис-місячник. Заснований у Німеччині в 1945, упродовж періоду існування часопису видавався на циклостилі.

Джерела 
 https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9014273573171097546#editor/target=post;postID=3330675788571319326;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
 

Історичні періодичні видання